Dead of Night puede referirse a:.

Música 
  Dead of Night, (2014) canción de Erasure.

Cine 
 Dead of Night, (1977) película de Dan Curtis;